Une décade, du latin decas, lui-même issu du grec δεκάς, est, en général, un ensemble de dix objets.

Durée 
Pendant la Révolution française, le calendrier républicain a ainsi remplacé la semaine de sept jours par la décade, période de dix jours comme dans le calendrier attique, qui se terminait par le décadi. De nos jours, le terme s'applique à une période de dix jours couvrant à peu près le tiers d'un mois. « La première décade du mois » désigne les dix premiers jours, du 1 au 10 du mois, la seconde décade les dix suivants, du 11 au 20, et la troisième décade les huit à onze derniers.

Selon Grevisse, . Durant la première moitié du  Robert Brasillach, Georges Duhamel, Henry de Montherlant, André Maurois et autres ont ainsi employé  le mot « décade » au sens d'une période de dix ans mais certains grammairiens considèrent aujourd'hui cet usage comme fautif et l'Académie française estime que  et que donc . Le mot décennie, créé à la fin du  à partir de l'adjectif « décennal », désigne sans ambiguïté une période de dix ans.

Littérature et arts 
La Décade philosophique était un journal politique et littéraire animé notamment par les Idéologues paraissant chaque décade, commencé le 10 floréal an II et continué jusqu'en 1807.
 Décade désigne aussi chaque série de dix livres d'un ouvrage composé de multiples livres (ex. « Discours sur la première décade des Ab Vrbe condita libri de Tite-Live »).
 La Décade prodigieuse est un film de Claude Chabrol (1971) avec Orson Welles, Michel Piccoli, Marlène Jobert d'après le roman homonyme de Ellery Queen, dont l'action se déroule sur dix jours.

Sciences et techniques 
 En physique, une décade est l'intervalle compris entre une grandeur et sa multiplication par dix. Cet intervalle d'un ordre de grandeur sert dans les cas où une échelle logarithmique décrit le système.
 Une boîte de décades est un assemblage de résistance dotée d'un sélecteur qui permet de modifier la valeur de la résistance sur une échelle de dix.

Religion 
 Les décades sont les quinze séries de dix prières du Rosaire.

Voir aussi 
 Décennie
 Olympiade
 Lustre (Rome antique) ou 
 , , , Myriade

Notes